

Côte-d'Ivoire 
 Jacqueville est une ville de la Côte d'Ivoire.
 Jacqueville, département de la Côte d'Ivoire.

Jacqueville, ancienne commune de Seine-et-Marne, réunie à la commune d'Amponville en 1841.

Homonymie de toponyme